Ośli Wierch – szczyt w Górach Lubowelskich
 Ośli Wierch – szczyt na Skoruszyńskich Wierchach